Zinna bezeichnet:
 Zinna, ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil von Torgau, Sachsen

 Fort Zinna, nach dem o. g. Ort benanntes Festungsbauwerk in Torgau; darin:
 Wehrmachtgefängnis Torgau (1936–1945)
 Speziallager Nr. 8 Torgau (Fort Zinna) (1945–1948)
 Justizvollzugsanstalt Torgau (seit 1948)

 Kloster Zinna (Jüterbog), Ortsteil von Jüterbog, Brandenburg
 Kloster Zinna, dortiges ehemaliges Kloster
 Zinnaer Münzvertrag, ein 1667 dort zwischen Kurbrandenburg und Kursachsen geschlossener Münzvertrag
 Zinnaer Münzfuß, der darin festgelegte Münzfuß
 Zinnaer Klosterbruder, ein süßer Kräuterlikör
 Dorf Zinna, ehemaliger Name des Ortes Neuheim (Jüterbog)
 Forst Zinna, ehemals militärische Liegenschaft, jetzt NSG Forst Zinna Jüterbog-Keilberg
 die ehemals dortige Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft (DASR) bzw. Deutsche Verwaltungsakademie "Walter Ulbricht" 
 Zinna (Schöngleina), Ortsteil von Schöngleina
 Zinna (Fluss), Fluss in Polen (poln. Psina oder Cyna)

Zinna ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Zinna (1830–1848), deutscher Schlosserlehrling und Kämpfer der Revolution von 1848
 Vincenzo Zinnà (* 1981), Schweizer Fußballspieler